Hickes est un patronyme notamment porté par :